«Троцкий: Революционер без границ» () — однотомная биография Льва Троцкого, написанная французским специалистом по троцкизму и сталинизму, членом Партии трудящихся  и впервые опубликованная в 2006 году. В 2009 году книга была переведена на испанский язык и опубликована в издательстве мексиканского .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Книги 2006 года
Книги 2009 года
Троцкизм
Книги о Льве Троцком
Политическая литература